

Geografia
 Willey – parrocchia civile nell'Herefordshire, Inghilterra, Regno Unito
 Willey – villaggio nello Shropshire, Inghilterra, Regno Unito
 Willey – villaggio e parrocchia civile nello Warwickshire, Inghilterra, Regno Unito
 Willey – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Hundred of Willey – divisione amministrativa storica del Bedfordshire, Inghilterra, Regno Unito

Persone 
 Alan Willey – calciatore inglese
 Arthur Willey – zoologo britannico-canadese
 Calvin Willey – politico statunitense
 Gordon Randolph Willey – archeologo statunitense
 N. B. Willey – politico statunitense
 Waitman T. Willey – politico e avvocato statunitense

Pagine correlate
 Willy
 Wiley